Самсо́н — слово, в переводе с иврита обозначающее солнце ():

Личное имя 
 Самсон — библейский герой.
 Самсон — персонаж русских былин.
 Самсон Вырин — заглавный персонаж повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель»
 Самсон Гамлетович Ленинградов — жираф, одна из главных достопримечательностей и «живой талисман» Московского зоопарка.
 Брок Самсон — персонаж мультфильма
 Док Самсон — персонаж из комиксов компании Marvel Comics.

Персоналии
 Самсон из Шинона (ок. 1260—1330) — французский талмудист.
 Самсон — митрополит Астраханский (1697—1714).
 Самсон Дольский (ок. 490—565) — епископ Дольский, один из семи святых основателей Бретани.
 Самсон Ларионов (ок. 1704—1742) — русский придворный ювелир.
 Сампсон (Сиверс) (1900—1979) — иеросхимонах Русской православной церкви, духовный писатель.
 Самсон-хан (Самсон Яковлевич Маки́нцев; 1776—1849) — генерал персидской армии.

Фамилия 
 Самсон, Герман Романович (1800—1881) — генерал-лейтенант, командир Тульского оружейного завода.
 Самсон, Екатерина Юрьевна (род. 1988) — украинская футболистка.
 Самсон, Жозеф-Исидор (1793—1871) — французский драматург и актёр.
 Самсон, Пол (1953—2002) — английский музыкант, основатель хэви-метал группы Samson
 Самсон-фон-Гиммельшерна — дворянский род.

 Сэмсон, Полли (, род. 1962) — английская писательница, журналистка и автор песен.
 Саванна Сэмсон (, род. 1967) — американская порноактриса.

Корабли 
 «Самсон» — 70-пушечный парусный линейный корабль Азовского флота России.
 «Самсон» — фрегат Балтийского флота, построенный в 1711 году.
 «Самсон» — парусный бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Самсон» — парусный бомбардирский корабль Балтийского флота Российской империи, участник Семилетней войны.
 «Самсон» — эскадренный миноносец типа «Орфей».
 «Самсон» — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга Королевского флота Великобритании 1781 года постройки.

Прочее 
 Самсон — польский дворянский герб.
 «Самсон» — мясоперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге.
 
 «Самсон-Фарма» — российская фармацевтическая компания-ретейлер, основанная в 1993 году в Москве.
 «Самсон» — советская ЭВМ.
 Сен-Самсон — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Самсон — израильский дистанционно управляемый боевой модуль.

См. также 
 
 
 
 Samson
 Samsung — промышленный концерн (группа компаний), один из крупнейших в Южной Корее

Примечания